Papenvoort (Drenthe), buurtschap in de gemeente Aa en Hunze
Papenvoort (Noord-Brabant), buurtschap in de gemeente Land van Cuijk